Feldhockey-Bundesliga 2016/17 steht für:

 Feldhockey-Bundesliga 2016/17 (Damen)
 Feldhockey-Bundesliga 2016/17 (Herren)

Siehe auch:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2016/17